L'édition 2000 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du 3 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Lleyton Hewitt remporte l'épreuve en simple, Mark Woodforde et Todd Woodbridge celle en double.

Lauréats 
Lleyton Hewitt remporte son  en simple en battant en finale le tenant du titre Thomas Enqvist. Il s'agit du  et  sur dur en carrière de l'Australien. Il s'impose pour la  à Adélaïde après 1998.

En double, Mark Woodforde et Todd Woodbridge remportent leur  ensemble en battant Lleyton Hewitt et Sandon Stolle dans une finale 100% australienne. Les Woodies glanent leur  à Adélaïde après 1993 et 1996. Il s'agit pour tous les deux du  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

ATP 2000
Tennis masculin en 2000
Tennis en Australie en 2000
Tennis en janvier 2000